Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Вінус Вільямс.

Амелі Моресмо виграла титул, у фіналі перемігши Вінус Вільямс з рахунком 4–6, 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

2005
Proximus Diamond Games
Proximus Diamond Games